La Coppa del Re 1984 è stata la 48ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Squadre 
Le squadre qualificate sono le prime due classificate di entarmbi i gruppi (pari e dispari) al termine della prima fase della Liga ACB 1983-1984.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga ACB 1983-1984

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1984
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Saragozza